Галочкин — русская фамилия. Известные носители:
 Галочкин, Валентин Андреевич (1928—2006) — советский (украинский, российский) скульптор.
 Галочкин, Виктор Иванович (1925—1943) — Герой Советского Союза, сержант, комсомолец, старший разведчик 285-го миномётного полка 5-го гвардейского механизированного корпуса.
 Галочкин, Иван Тимофеевич (род. 1909) — советский зоотехник-селекционер, член КПСС с 1944 года, лауреат Сталинской премии.
 Галочкин, Николай Петрович (1909—2005) — советский энергетик, заслуженный строитель РСФСР, лауреат премии Совета Министров СССР.

